Termenul „Rhône ” se poate referi la:

 Rhône este un departament în sud-estul Franței
 Numele francez al fluviului Ron (812 km), numit și Rhone, Rotten, din Elveția și Franța
 Ghețarul Rhone din Masivul Gotthard, Elveția